Комедианты — может означать:

 «Комедианты» — роман Грэма Грина.

 Фильмы
 «Комедианты» (1941) — фильм режиссёра Георга Вильгельма Пабста.
 «Комедианты» (1954) — фильм режиссёра Владимира Влчека.
 «Комедианты» (1967) — фильм по роману Грэма Грина, режиссёр Питера Гленвилла.
 «Комедианты» (1975) — фильм режиссёра Тео Ангелопулоса.
 «Комедианты» (1992) — фильм режиссёра Гиллиса МакКиннона.